Soběslav bezeichnet

Soběslav, Stadt im Okres Tábor, Tschechien
Soběslav (Slavnikid) († 1004), Slawnikidenfürst
Soběslav I. (um 1090–1140), Herzog von Böhmen
Soběslav II. (Böhmen) (um 1128–1180), Herzog von Böhmen und Landgraf von Mähren
Johann Soběslav (1352–1394), Herzog von Mähren